Sarrazac puede referirse a: 

 Sarrazac, comuna francesa situada en Dordoña.
 Sarrazac, comuna francesa situada en Lot.